Heracleum pratense är en flockblommig växtart som beskrevs av Claude Thomas Alexis Jordan och F.J.Schultz. Heracleum pratense ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
pratense